Een rij is een samenstel van een aantal elementen op volgorde, of een stuk gereedschap om een terrein of ander oppervlak te vlakken

Zie verder:

 Wachtrij
 Rij (wiskunde)
 Rij (database)
 Rij (gereedschap)

Zie ook:
 Rijden